Channel 7 – cantante e produttore discografico statunitense, precedentemente noto come 7 Aurelius.
Channel 7 – rete televisiva thailandese.